2. edycja Ligi Europejskiej siatkarzy rozpoczęła się 26 maja 2005 roku. W fazie grupowej występowało 12 drużyn podzielonych na 2 grupy.

Uczestnicy

Faza grupowa

Grupa A

Grupa B

Final four

Półfinały

Mecz o 3. miejsce

Finały

Nagrody indywidualne 

Liga Europejska w piłce siatkowej
2005 w piłce siatkowej
2005 w Europie